Esteban Novaro (Maracaibo, Venezuela, 3 de junio de 1998) es un actor y presentador de televisión, conocido por su trabajo como protagonista de la serie Carolay, transmitida internacionalmente por Ve Plus y Venevisión.

En 2021, recibió el galardón Mara Internacional como Actor del Año.

Biografía 
Esteban nació en la ciudad de Maracaibo, hijo de Raiza Morales y Jeyzer Novaro. Se tituló en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín como Licenciado en Comunicación Social mención Audiovisual, graduándose con honores en el año 2019. Actualmente sigue su carrera y formación artística en la ciudad de Miami.

Carrera artística 

Desde muy temprana edad, Esteban ha estado relacionado con el ambiente artístico. Con solo 7 años de edad, trabajó como presentador infantil en el canal Once del Zulia, Niños Cantores Televisión (NCTV), en los programas Pequeños Genios (2004-05) y Sorpresas Infantiles (2005-06). En el año 2007, se une a la Coral Infantil Modesta Bor de la Fundación Fátima Cantábile del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Maracaibo y donde hasta el año 2015, formó parte de las distintos grupos dentro de la fundación como el Grupo Instrumental Antonio Lauro donde tocaba la guitarra y la Coral Juvenil Inocente Carreño, presentándose en diversos conciertos y festivales en Maracaibo y Venezuela, como el Festival Internacional D'Canto varias ocasiones.

En el año 2013, da el primer salto a la actuación para el musical Anita la Huerfanita del Sol de la compañía Titilar Teatro estrenada el mismo año, y así continuó su carrera en el teatro con participaciones en las obras 1970 El Musical (2013) y Un Cuento de Navidad (2013-14) con Titilar Teatro y posteriormente en Como con Ganas de Morir (2015) y Marionetas (2017) con el grupo Actoral Tea.

A finales de 2017, participó en un casting que buscaba nuevos talentos para protagonizar una serie de televisión a estrenarse, siendo finalmente seleccionado para interpretar a Anthony, protagonista de la serie de televisión juvenil Carolay, transmitida a nivel nacional a través de Venevisión de 2019 a 2020 y por Ve Plus a nivel internacional en 2021. Su actuación en Carolay hizo que fuera reconocido con el galardón Mara Internacional a Mejor Actor del Año.

Trayectoria

Televisión 

 Carolay (Anthony, Protagonista) / Venevision y Ve Plus / 2019-2020
 Pequeños Genios (Presentador Principal) / Canal 11 del Zulia (NCTV) 2004-2006

Teatro 

 Anita La Huerfanita del Sol / TiTilar Teatro / Locutor de Radio (Antagonista) / Temporada 2013
 Un Cuento de Navidad / TiTilar Teatro (Personajes Secundario) Temporada 2013 
 Como Con Ganas de Morir / Actoral TEA (Protagonista) Temporada 2015
 Marionetas Actoral TEA (Protagonista) / Temporadas 2016 y 2017

Premios y reconocimientos 

 Mara Internacional 2021: Actor del Año

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Esteban Novaro en Twitter
 Esteban Novaro en Instagram

Actores de televisión de Venezuela
Actores masculinos de Venezuela
Guitarristas
Maracaiberos
Zulianos